MHSI ist die Abkürzung von:

 Medium Head Safety Injection
 Monumenta Historica Societatis Iesu

Abkürzung